Duprez är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

  Caroline Duprez (1832–1875), fransk sångerska
 Fred Duprez (1884–1938), amerikansk skådespelare
 Gilbert Duprez (1806–1896), fransk sångare
 June Duprez (1918–1984), engelsk skådespelerska
 Karina Duprez (född 1946), mexikansk skådespelerska

Franska efternamn